Muraena är ett släkte av fiskar i familjen Muraenidae, muränor eller muränålar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Muraena

gl:Morea